Termin paraoksonaza ima više značenja.

 Arilestaraza, enzim
 Arildialkilfosfataza, enzim